Den Namen HMS Investigator trugen zehn verschiedene britische Schiffe. Eines davon wurde aber noch vor dem Stapellauf umbenannt. Das Präfix HMS – manchmal auch mit Satzzeichen geschrieben als H.M.S. – ist ein Akronym bzw. Abkürzung für His Majesty’s Ship (Seiner Majestät Schiff) oder Her Majesty’s Ship (Ihrer Majestät Schiff) und kennzeichnet das Schiff als Teil der britischen Royal Navy.

Schiffsliste 
 HMS Investigator (1798) war ein ursprünglich mit 22 Kanonen bewaffnetes Schiff, das 1798 angekauft und unter dem Namen HMS Xenophon in Dienst gestellt wurde. 1801 wurde das Schiff in HMS Investigator umbenannt und als Forschungsschiff verwendet. 1872 wurde es abgewrackt.
 HMS Investigator (1811) war eine Brigg mit 16 Kanonen, die 1811 vom Stapel lief und als Forschungsschiff zum Einsatz kam. Ab 1837 wurde das Schiff als Polizeischiff verwendet und 1857 abgewrackt.
 HMS Investigator (1823) war eine Slup die 1823 für Forschungszwecke in indischen Gewässern angekauft wurde. Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt.
 HMS Investigator (1848) war ein Forschungsschiff, das 1848 angekauft wurde und bei der Suche nach der Franklin-Expedition eingesetzt wurde. 1853 wurde das Schiff im Eis der kanadischen Arktis zurückgelassen und 2010 wiederentdeckt.
 HMS Investigator (1861) war ein Raddampfer aus Holz, der zur Erforschung der Flüsse in Gabun und auf dem Niger in Afrika eingesetzt wurde. Er lief 1861 vom Stapel und wurde 1869 an die Behörden in Lagos (Nigeria) verkauft
 HMS Investigator (1881) war ein hölzerner Raddampfer, der für Forschungszwecke in Flussgebieten Verwendung fand. 1881 lief er vom Stapel und wurde 1906 verkauft.
 HMS Investigator (1888) war ein Raddampfer, der Forschungszwecken dienen sollte. Ursprünglich HMS Investigator genannt, wurde er 1887, also noch vor dem Stapellauf, auf HMS Research umbenannt.
 HMS Investigator (1903) war ursprünglich eine dampfbetriebene Yacht, die unter dem Namen Consuelo dem Eisenbahnmagnaten William Kissam Vanderbilt gehörte. 1903 wurde sie von der Royal Navy angekauft und unter dem Namen HMS Investigator zum Forschungsschiff umgebaut. Dieses wurde 1904 in HMS Sealark umbenannt und kam für hydrographische Aufgaben in China und Australien zum Einsatz. 1919 wurde es an ein Handelsunternehmen verkauft.
 HMS Investigator (1907) war ein Forschungsschiff mit Stapellauf im Jahr 1907, es wurde 1934 verkauft.
 HMIS Investigator (1934) war ein Forschungsschiff der Royal Indian Marine, das 1934 angekauft wurde. 1951 wurde es verkauft.

Schiffe mit Namen Investigator ohne das Präfix HMS 
 HMS Trent K243 wurde 1951 in Investigator umbenannt und diente als Forschungsschiff für die Indian Navy.

Literatur 
 David Lyon: The Sailing Navy List. All the Ships of the Royal Navy. Built, Purchased and Captured 1688–1860. Conway Maritime Press, London 1993, ISBN 0-85177-617-5.
 David Lyon und Rif Winfield: The Sail and Steam Navy List. All the Ships of the Royal Navy 1815–1889. Chatham Publishing, 2003 ISBN 978-1-86176-032-6

Weblinks 
 Mid-Victorian Ships, Buchstabe I, Steckbriefe auf William Looneys Royal Navy Websites
 Parks Canada finds HMS Investigator and discovers three grave sites

Investigator, HMS